

Terminologia 
Overtime – forestierismo per indicare i tempi supplementari
Overtime – termine relativo al diritto del lavoro

Musica 
Overtime – singolo dei Level 42, uscito nel 1991
Overtime – album della Dave Holland Big Band, uscito nel 2005
Overtime – singolo di Ace Hood, uscito nel 2009

Cinema 
Overtime – titolo dell'edizione anglosassone del film L'etrusco uccide ancora, uscito nel 1972 (edizione originale)
Overtime – titolo dell'edizione olandese del film A rischio della vita, uscito nel 1995 (edizione originale)
Overtime – film di Brian Cunningham e Matt Niehoff, uscito nel 2011 (edizione originale)
Overtime – film di Ajay Yadav, uscito nel 2012 (edizione originale)

Altro 
Overtime – libro fantasy umoristico di Tom Holt, pubblicato nel 1993